Гуйва — річка в Україні;
 Гуйва — селище міського типу, Житомирська область, Житомирський район;
 «Гуйва» — неофіційна назва Житомирської обласної психіатричної лікарні № 1.

Персоналії 
Гуйва Олександр Пилипович — український радянський діяч, голова виконавчого комітету Запорізької обласної сільської ради депутатів трудящих (1963 р.). Депутат Верховної Ради УРСР 6-го скликання.